

Sportifs
 Alexandra Pretorius, née le , est une sauteuse à ski canadienne.
 Andre Stefan Pretorius, né le  à Johannesburg (Afrique du Sud), est un joueur de rugby à XV sud-africain.
 Dewald Pretorius, né le  à Pretoria est un joueur de cricket sud-africain.
 Jackie Pretorius (né le  à Potchefstroom, Afrique du Sud et mort le  à Johannesburg, Afrique du Sud) était un pilote automobile sud-africain.
 Jaco Christiaan Pretorius, né le  à Johannesburg, est un joueur de rugby à XV qui joue avec l'équipe d'Afrique du Sud.
 Marianne Pretorius, née le , est une alpiniste sud-africaine.
 Michael Pretorius, né le , est un coureur cycliste namibien.
 Nico Pretorius, né le  à Pretoria, en Afrique du Sud, est un joueur de rugby à XV sud-africain.
 Ryan Pretorius, né le  à Durban (Afrique du Sud), est un placekicker ayant évolué chez les Buckeyes d'Ohio State.
 Rynard Pretorius est un joueur de rugby à XV sud-africain.

Politiciens
 Andries Wilhelmus Jacobus Pretorius (1798-1853) était un homme politique d'Afrique du Sud, général boer, et un chef des Voortrekkers.
 Johan "Lets" Pretorius, né en 1946 en Afrique du Sud est un médecin et homme politique de droite de Potgietersrus.
 Jacobus Willem Francois Pretorius, (Kosie Pretorius), né le  est un homme politique namibien.
 Marthinus Wessel Pretorius, fils de Andries Wilhelmus Jacobus Pretorius, (1819-1901) était un homme politique d'Afrique du Sud, Président de la République du Transvaal (South African Republic) et fondateur de Pretoria.

Militaires
 Hattingh Pretorius, né en 1942, commandant en chef de l'armée sud africaine de 1993 à 1994, date de sa retraite.

Voir aussi